Desa Lengkongjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lengkongjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,27, long 107,81), Jawa Barat, 
 Desa Lengkongjaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 107,92), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar